Turniej  we florecie mężczyzn podczas 7. Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych  – jedna z konkurencji szermierczych rozgrywana podczas igrzysk wojskowych w chińskim Wuhanie. Zawody odbyły w dniu 19 października 2019 roku w Wuhan City Polytechnic Gymnasium. Turniej mężczyzn został rozegrany systemem mieszanym (kołowo–pucharowym).

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie chińskim (UTC+08:00) oraz polskim (CEST). Wg czasu polskiego finał został rozegrany już w dniu 20 października.

Uczestnicy 
Do turnieju indywidualnego mężczyzn zgłoszono 25 florecistów z 10 państw. 
  (3)
  (3)
  (3)
  (1)
  (3)
  (2)
  Nepal (1)
  (3)
  (3)
  (3)
W zawodach mogło startować maksymalnie 3 zawodników z jednego państwa. Polscy floreciści nie wzięli udziału w igrzyskach wojskowych.

Wyniki

Faza finałowa 
Pojedynki w turnieju szermierczym florecistów zostały przeprowadzone systemem pucharowym, nie rozgrywano dodatkowego pojedynku o trzecie miejsce (dlatego też 2 zawodnikom wręczono brązowe medale).

Faza wstępna 
Celem dokonania rozstawienia florecistów w fazie finałowej, przeprowadzono w 4 grupach, wstępne walki (rankingowe). Pojedynki toczyły się systemem kołowym (każdy uczestnik walczył kolejno ze wszystkimi przeciwnikami w swojej grupie). Walczono do 5 zadanych trafień w określonym czasie. Na podstawie porównania (zestawienia) wyników osiągniętych w grupach przez poszczególnych zawodników został stworzony ranking. O kolejności zawodników decydowało ratio czyli stosunek zwycięstw (Zw) do ilości stoczonych walk (Iw), a w następnej kolejności korzystniejszy bilans, różnica zadanych (Tz) do trafień otrzymanych (To). Pierwszych 7 zawodników z listy rankingowej uzyskało bezpośredni awans do 1/8 finału. W pierwszej rundzie mieli wolny los (BYE).

Końcowa klasyfikacja  

Źródło: Wuhan
.

Zobacz też 
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe
 Floret mężczyzn drużynowo - Wuhan 2019

Przypisy

Bibliografia 
 

Mężczyzn